Il Delta del Fiume delle Perle situato nella provincia del Guangdong, nella Repubblica popolare cinese è un'area alla foce del Fiume delle Perle che si getta nel Mar cinese meridionale. È una delle regioni più densamente urbanizzate al mondo e uno dei principali poli della crescita economica cinese.

Questa regione, grazie a grandi interventi infrastrutturali fra cui il Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, 
l'area metropolitana più popolata del pianeta con una popolazione stimata di circa 50-60 milioni di persone (estesa due volte il Galles), superando il primato della Grande Area di Tōkyō che attualmente ne conta circa 37 milioni. 

In quest'area sono presenti le seguenti 9 metropolitane: Canton, Foshan, Dongguan, Zhongshan, Huizhou, Jiangmen, Zhuhai, Zhaoqing e Shenzhen, oltre alle due regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao.

Voci correlate 
Fiume delle Perle

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 profilo economico del Delta del Fiume delle Perle all'HKTDC

Aree metropolitane della Cina
Guangdong